Die Segunda División 2009/10 (offiziell Liga Adelante) war die 79. Spielzeit der zweithöchsten spanischen Fußballliga. Sie begann am 29. August 2009 und endete am 20. Juni 2010 mit dem 42. Spieltag. Meister wurde der Real Sociedad.

Vor der Saison 
Die 22 Mannschaften trafen an 42 Spieltagen jeweils zweimal aufeinander. Die drei besten Mannschaften stiegen in die Primera División auf. Die letzten vier Vereine stiegen ab.

Als Absteiger aus der Primera División nahmen Betis Sevilla, CD Numancia und Recreativo Huelva teil. Aus der Segunda División B kamen der FC Cádiz, FC Cartagena, Real Unión Irún und FC Villarreal B.

Teams

Abschlusstabelle

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte aufgelistet und die Gastmannschaft in der obersten Reihe.

Nach der Saison 
 Aufsteiger in die Primera División
 1. – Real Sociedad
 2. – Hércules Alicante
 3. – UD Levante

 Absteiger in die Segunda División B
 19. – FC Cádiz
 20. – Real Murcia
 21. – Real Unión
 22. – CD Castellón

 Absteiger aus der Primera División
 CD Teneriffa
 Real Valladolid
 Deportivo Xerez

 Aufsteiger in die Segunda División
 FC Granada
 SD Ponferradina
 AD Alcorcón
 FC Barcelona B

Torschützenliste

Weblinks 
 Resultados Históricos Del Fútbol Español arquero-arba.futbolme.net
 Segunda División lafutbolteca.com

Einzelnachweise 

2009/10
Fußballsaison 2009/10